Nomen steht für:

 Nomen in der Grammatik, eine Wortart
 eine fiktionale Rasse außerirdischer Wesen, siehe Die Nomen-Trilogie
 Elliptisches Nomen, eine mathematische Funktion

Nomen ist der Familienname von:
 Jaume Nomen (* 1960), spanischer Asteroidenentdecker

Siehe auch:
 Nomen Agentis
 Nomen dubium
 Nomen est omen
 Nomen nominandum
 Nomen nudum
 Nome
 Namen